Lübke är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Heinrich Lübke
 Wilhelm Lübke

Tyska efternamn